Paura senza limite (The Sum of All Fears) – romanzo di Tom Clancy del 1991
 Al vertice della tensione (The Sum of All Fears) – film del 2002 diretto da Phil Alden Robinson
 The Sum of All Fears – album dei Cultus Sanguine del 1999
 The Sum of All Fears – videogioco